Лос Балдиос има више значења:

 Лос Балдиос (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Балдиос (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику